Keko steht für:

 Keko (Instrument), ein Blasinstrument aus Bambus aus Osttimor

KEKO steht für:
 Kunsteisbahngenossenschaft Kleinholz Olten

Keko ist der Familienname von:
 Xhanfise Keko (1928–2007), albanische Filmregisseurin und Filmeditorin

Keko ist der Kurz- oder Spitzname von:
 Kerem Tunçeri (* 1979), türkischer Basketballspieler
 Daniel Villalba (* 1992), argentinischer Fußballspieler
 Sergio Gontán Gallardo (* 1991), spanischer Fußballspieler